Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 57 dans le monde.

 Route fédérale 57 en Allemagne
 Route européenne 57 en Autriche et en Slovénie
  aux États-Unis
 Interstate 57 aux États-Unis
 California State Route 57 aux États-Unis
 Route principale 57 en Finlande
 Route I/57 en Slovaquie
 Route régionale 57 en Tunisie
  dans certains pays